DDK peut désigner :
La Dépêche de Kabylie, un quotidien algérien francophone à vocation principalement régionale.
Driver development kit, un ensemble d'outils logiciels destinés aux développeurs, facilitant le développement d'un pilote (driver) sur une plateforme donnée.